Флаг муниципального образования Вороговский сельсовет Туруханского муниципального района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 июля 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7202.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Вороговского сельсовета в зелёном, голубом, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном и лазоревом поле, пересечённом серебряным тонким чешуевидно изогнутым поясом, в зелени — золотой, идущий  и обернувшийся, соболь с опущенным хвостом; в лазури — выгнутая и бьющая хвостом золотая стерлядь».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные особенности Вороговского сельсовета.

Богатая сибирская природа стала основой жизнедеятельности местных жителей. Разнообразная флора и фауна позволяет развиваться многочисленным промыслам и различным отраслям промышленности. Однако помимо использования природных ресурсов жители заботятся и о их сохранении — село Ворогово расположено на территории одного из крупнейших в Европе заповедников — Центральносибирского государственного природного биосферного заповедника. О чём на флаге говорит изображение жёлтого (золотого) соболя в зелёном поле.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, роста.

Вороговский сельсовет расположен в среднем течении Енисея. Здесь расположены важнейшие в регионе нерестилища рыб осетровых пород — протоки Вороговского многоостровья, что отражено на флаге волнистой полосой и жёлтым (золотым) осётром.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Примечания 

Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением рыбы